Maureen O'Sullivan, irska glumica, najpoznatija filmska Jane u serijalu o Tarzanu
Maureen O'Sullivan (političarka), irska političarka
Maureen O'Sullivan (obavještajka), irska obavještajka
Maureen Donovan O'Sullivan , irska povjesničarka

Vidi:
Maureen Sullivan (razdvojba)